Cerro Corá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro Corá (ort i Argentina, Misiones, lat -27,51, long -55,61),

Brasilien 

 Cerro Corá (kommun), Rio Grande do Norte, 
Cerro Corá (ort i Brasilien, Rio Grande do Norte, Cerro Corá),

Paraguay 
 Cerro Corá, Amambay